Campeonato Uruguayo de Fútbol 2010-11 puede referirse a:

 el campeonato 2010-11 de la Primera División;
 el campeonato 2010-11 de la Segunda División;
 el campeonato 2010-11 de la Segunda División Amateur.